Le tournoi de tennis de South Orange est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1961 se dispute à South Orange du 7 au .

Karen Hantze remporte le simple dames. En finale, elle bat Edda Buding.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Osborne duPont et Margaret Varner Bloss.

Résultats en simple

Parcours 
27 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de South Orange

Navigation 

dames 1961
New Jersey
Tennis aux États-Unis en 1961
Sport en août 1961